Гран-при Валлонии () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам бельгийского региона Валлония с финишем у Намюрской крепости. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет категорию 1.1.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Календарь UCI Europe Tour 2013 
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии